Der französische Kanton Audun-le-Roman war bis 2015 ein Wahlkreis im Arrondissement Briey und im Département Meurthe-et-Moselle Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1998 bis 2015 Michel Mariuzzo (PCF).
Hauptort des Kantons war die Gemeinde Audun-le-Roman. Der Kanton hatte 19.150 Einwohner (Stand 1999) auf 201,40 km².

Lage 
Der Kanton lag im Norden des Départements Meurthe-et-Moselle.

Gemeinden 
Der Kanton hatte 25 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Audunleroman
Aufgelöst 2015